Mengabril kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mengabril (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Mengabril (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar